Adolf Nowaczyński (ur. 1876, zm. 1944) – polski pisarz, dramaturg, satyryk, poeta, działacz polityczny i społeczny
 Wincenty Nowaczyński (ur. 1883, zm. 1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego